

Паудерлі — місто, штат Кентуккі
 Паудерлі — переписна місцевість, штат Техас